optimist, een persoon met een positieve instelling
optimist (zeilboot), een kleine zeilboot, bedoeld voor jonge zeilers

Zie ook
The Optimist